Il y a eu plusieurs conférences à Spa en Belgique:

 Quatre conférences réunissant les dirigeants du Reich durant la Première Guerre mondiale, au siège de l'OHL, soit :
 la conférence du 12 mai 1918 acte la sujétion définitive de la double monarchie au Reich ;
 la conférence des 2 et 3 juillet 1918 réaffirme la nécessité de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire du Reich et de ses alliés ;
 la conférence du 13 au 15 août 1918 marque le changement de politique des puissances centrales après leurs défaites de l'été 1918 ;
 la conférence du 29 septembre 1918, convoquée à la suite de la défection bulgare, voit l'élaboration d'une stratégie allemande pour tenter de sortir de la guerre.

 Dans un autre contexte, une conférence du 5 au 16 juillet 1920, pour discuter l’application pratique du chapitre des réparations décidé par le traité de Versailles.

Spa